Friedrich Schöndorf ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Schöndorf (Jurist) (1873–1938), österreichischer Jurist 
 Friedrich Schöndorf (Geologe) (Max Friedrich Hermann Adolf Schöndorf; 1884–1941), deutscher Geologe und Hochschullehrer